«Львов Древний» - международный фестиваль средневековой культуры в Львове, призван погрузить гостей в атмосферу XV века, эпоху расцвета города. 
Традиционно место проведения - "Шевченковский гай" (Музей народной архитектуры и быта во Львове).

Участие в фестивале примут более 200 человек - членов украинских и международных клубов исторической реконструкции.

В программе фестиваля:
 Рыцарский турнир
 Средневековые танцы (гости смогут научиться нескольким средневековым движениям и па),
 Дегустация средневековой кухни,
 Демонстрация ремесел,
 Выступления средневековых отечественных и иностранных музыкальных групп,
 Демонстрация средневековых игр (типа шахмат, карточных игр, гонки),
 Феерические файер-шоу.

Ход Первого Фестиваля 

'30 Сентября - 1 октября 2006 года 'по случаю 750-летия Львова и 650-й годовщины обретения городом Магдебургского права в Шевченковском рощи состоялся Первый международный фестиваль средневековой культуры «Львов Древний». Фестиваль показал, как и чем жили жители Львова во время наибольшего расцвета города - в XIV-XV веках. По словам организаторов, смета фестиваля составлял около 100 тысяч гривен, пятая часть из которых выделил Львовский городской совет.

Как рассказала председатель оргкомитета фестиваля Иванна Евсеева, в первый день фестиваля состоялся бугурт - большая битва всех «боевых» участников фестиваля, разделенных на две партии, а также главный турнир фестиваля, где рыцари из пяти стран соревновались не только за главный приз фестиваля, но и за благосклонность прекрасных дам (победитель турнира по собственному усмотрению выбрал королеву фестиваля).

«Состоялся также выступление Клуба старинного танца из Санкт-Петербурга, музыкального коллектива« Licwinski Chmiel »из Минска, средневековая танцевальная программа белорусской группы« тестаментах », а в завершение дня на площадке под Пороховой башней состоялся конкурс файер-шоу», - рассказала И. Евсеева.

На следующий день, в воскресенье, организаторы «Львова Древнего» провели в Шевченковском рощи шутливый турнир на палках, средневековые танцы на заказ для участников и зрителей, а также концерт ансамбля «Литуус» (Минск) и «Musica Radicum».

«Параллельно с этим проводились мастер-классы по старинному танцу для участников и зрителей, концерты старинной музыки, выступления танцевальных коллективов и каскадерских групп на отдельных площадках. А на территории фестиваля постоянно действовали показательные стрельбы из длинного английского лука, средневековая таверна (где можно будет попробовать блюда по древним рецептам и выпить пива), торговые ряды с историческими доспехами, оружием и сувенирами. Кузнецы с исторической кузницей сразу на месте изготавливали топоры, подковы, ножи и наконечники для стрел, гончары - посуду, а резчики предложили большой выбор своих изделий - чеканку монет, бывших в употреблении во Львове в XIV-XV веке, которые каждый смог приобрести на память о фестивале », - отметила председатель оргкомитета фестиваля.

II Фестиваль 
Дата проведения: 22-23 мая 2010

Место: Шевченковский гай (г.Львов)

См. также 
 Белый город — фестиваль исторической реконструкции XIII—XIV веков в Белгородской области.
 Былинный берег — фестиваль исторической реконструкции IX—XI веков в Тверской области.
 Средневековый Хотин — фестиваль исторической реконструкции XIII—XV веков на Украине.

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля.
 Фестиваль середневековой культуры «Львов Древний». Сайт управления культуры и туризма Львовского городского совета
 "Сребный Волк" два дня жыл в Середневековье (газета "Высокий замок", 09.09.2006)
 "Львову древнему" во Львове быть!" (Львовская газета, № 162 (969)

Историческая реконструкция
Фестивали Львова